Вронки:

 Вронки — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Шамотульский повят.
 Вронки — гмина (уезд) в Польше, входит в Шамотульский повят, Великопольское воеводство.